Osoby o tym nazwisku:
 Łukasz Sarnacki – polski perkusista
 Maciej Sarnacki – polski judoka